Osoby o tym nazwisku:
 Bronisław Chwaliński – polski wojskowy, działacz niepodległościowy
 Piotr Chwaliński – polski rolnik i samorządowiec, poseł na Sejm